Aleksandra Przybysz – ex pallavolista polacca
 Natalia Przybysz – cantante polacca
 Paulina Przybysz – cantante polacca
 Sylwia Przybysz – cantante polacca